Aleksandar Janković (Janković se prononce en français « Iankovitch ») est le nom de plusieurs personnalités serbes.
 Aleksandar Janković (né en 1972) est un footballeur et entraîneur serbe.
 Aleksandar Janković (né en 1976) est un architecte serbe, lauréat en 2009 du prix Charles-Abella de l’Académie française des beaux-arts.

Notes et références